Santacruceño – abitanti di Santa Cruz (Santa Cruz)
Santacruceño – abitanti di Santa Cruz de Mudela